Loure, strumento musicale normanno simile ad una cornamusa, ormai non più in uso
 Loure, danza di origine francese del XVII e XVIII secolo, probabilmente nata in Normandia